La princesa Alejandra de Anhalt (4 de abril de 1868 - 26 de agosto de 1958) fue una princesa miembro de la Casa de Ascania por nacimiento. Como esposa del príncipe Sizzo de Schwarzburgo, era princesa de la Casa de Schwarzburgo por matrimonio.

Primeros años 
Alejandra fue la menor de todos los vástagos del duque Federico I de Anhalt y la princesa Antonieta de Sajonia-Altenburgo. Por parte de su padre, era nieta del duque Leopoldo IV de Anhalt y de la princesa Federica de Prusia  y por parte de madre del príncipe Eduardo de Sajonia-Altenburgo y la princesa Amalia de Hohenzollern-Sigmaringen, por lo que por ambos padres estaba emparentada con la familia Imperial alemana. 

Sus dos hermanos Federico y Eduardo serían los siguientes duques de Anhalt y su hermana Isabel sería la esposa del Gran Duque Adolfo Federico V de Mecklemburgo-Strelitz. También estaría brevemente emparentada con la familia real británica al estar casado otro de sus hermanos Ariberto con la princesa María Luisa de Schleswig-Holstein, nieta de la reina Victoria.

Matrimonio 

A finales de la década de 1880 falsos rumores de un compromiso entre el príncipe Alberto Víctor de Gales y la princesa Alejandra emergieron cuando de hecho la pareja ni siquiera nunca se había reunido. Sería la última de sus hermanos en casarse.

En Dessau el 25 de enero de 1897 la princesa Alejandra contrajo matrimonio con el príncipe Sizzo de Schwarzburgo. Para el momento del enlace Sizzo ya era reconocido como el heredero del Principado de Schwarzburgo, antes no era así al proceder de un matrimonio morganático. Después de su matrimonio la pareja vivió en Großharthau.

Hijos

Vida posterior 
Alejandra y su esposo nunca se convirtieron en los monarcas gobernantes de Schwarzburgo, ya que el príncipe Gunter Víctor abdicaria el 22 de noviembre de 1918 durante la Revolución de noviembre, al igual que la mayoría de principados, grandes ducados y ducados del también derrocado Imperio Alemán. 

Tras la muerte de Gunter Víctor en 1925, Sizzo lo sucedió como Jefe de la Casa de Schwarzburgo, pero murió menos de un año después. Alejandra lo sobrevivió más de 32 años y murió como la sobreviviente de todos sus hermanos a los 90 años y fue enterrada en la cripta de la familia von Rein en el cementerio de Schwetzingen.

Ancestros

Referencias 

Princesas de Anhalt (casa de Ascania)
Princesas de Schwarzburgo
Nacidos en Dessau
Consortes de la casa de Ascania
Princesas de Alemania del siglo XIX
Princesas de Alemania del siglo XX